Mazzon steht für:
 Guido Mazzon (* 1946), italienischer Musiker
 Mazzon, ligurischer Name der Gemeinde Masone in der italienischen Provinz Genua

Siehe auch:
 Mazzone
 Mazon
 Mazonn